Leon Pancaldo – navigatore italiano
 Leone Pancaldo –  cacciatorpediniere della Regia Marina
 Torre Leon Pancaldo –  torre medievale situata sul porto di Savona